Василий Иванович Смирнов () — российский и советский краевед, археолог, этнограф, геолог и общественный деятель.

Биография 
Родился а в селе Большая Брембола Переславского уезда Владимирской губернии, в бедной многодетной семье сельского священника, бытовой уклад которой мало отличался от крестьянского.

В девятилетнем возрасте детство закончилось: его отдали в Переславское духовное училище. Потом он поступил во Владимирскую семинарию. Условия в этих учебных заведениях были для ребёнка очень тяжелы. Высшее образование он получил в Московской духовной академии (в Сергиевом Посаде), закончив её историческое отделении в 1906 году. Учёба в Академии была прервана арестом. Захваченный революционным движением 1905 года, он принял участие в деятельности социал-демократического кружка в Переславле-Залесском. Вскоре членов кружка арестовали. 4,5 месяца Смирнов находился в Переславской тюрьме. Но потом он и его товарищи были освобождены, и он восстановился в Академии.

Смирнов получил назначение в Костромскую духовную семинарию на должность помощника инспектора и прослужил в ней почти два года. Далее 9 лет преподавал историю в Костромской мужской гимназии. Увлекся краеведением и в 1912 году на заседании Комитета губернской выставки предложил организовать Общество по изучению местного края. На первом заседании он был избран секретарем, а в дальнейшем председателем Костромского научного общества изучения местного края. За время 1914—1929 годов, несмотря на все трудности, вышло более 40 выпусков «Трудов КНОИМК».

После революции существовавший в Костроме Романовский музей был принят КНОИМК, и Смирнов занялся музейной деятельностью. В 1919 году он был назначен заведующим Костромским государственным областным музеем и проработал в этой должности около 10 лет. В 1925 году он издал путеводитель по музею.

Избранный в 1918 году председателем Костромского общества народных университетов, он добился открытия в городе университета. Как член Коллегии по охране памятников искусства и старины, а потом как заведующий Комитетом по делам музеев и охране памятников при Губоно вел борьбу за охрану культурных ценностей, защищал от слома храмы XVII и XVIII веков.

С 1921 года он систематически проводил археологические разведки и раскопки. Разнообразны были этнографические интересы Смирнова, особенно его привлекала тема славянского язычества. Он организовал Этнологическую станцию, и был её заведующим. Ежегодно станция организовывала экспедиции по изучению Костромского края.

В 1928 году на краеведение в Костроме начались серьёзные нападки. Смирнов был уволен из Костромского музея. Ему пришлось перейти на работу в Ивановский областной музей. Он с энтузиазмом начал работу на новом месте. Но в ночь с 15 на 16 сентября 1930 года был арестован. Более 8 месяцев находился в заключении, побывав в это время в 9 тюрьмах. Получил 3 года административной высылки по ст. 58, п. 10. И по этапу был отправлен под Архангельск, на станцию Исакогорка.

Благодаря исключительной настойчивости ему удалось перебраться в Архангельск, найти работу. В дальнейшем он работал в Северном геологическом тресте геолога. Но не оставлял и работу в области археологии и этнографии.

Скончался скоропостижно 21 октября 1941 года.

Реабилитирован в 1960 году.

Своей жене В. И. Смирнов говорил: «Мы с тобой друг без друга недействительны». Расставаясь с ней, он каждый день писал ей письма, в том числе из тюрем и ссылки. Часть их опубликована его дочерью Татьяной Смирновой в книгах «Народ в тюрьме» (2011) и «Цветок клюквы и веточка карликовой березы. Судьбы краеведов» (2016).

Семья 
 Брат Михаил Иванович Смирнов (1868—1949) — краевед, организатор и первый директор музея в Переславле-Залесском.
 Брат Сергей Иванович Смирнов (1870—1916) — историк, профессор Московской духовной академии по кафедре Истории Русской Церкви.

Жена Александра Серапионовна Забенкина.
 Сын Глеб Васильевич Смирнов (1909—1939) — поэт.
 Дочь Анастасия Васильевна Смирнова (1915—1992) — геолог.
 Дочь Вера Васильевна Снедкова (1925—2015) — историк-архивист.
 Жена Лидия Сергеевна Китицына (1903—1987) — краевед, педагог.
 Дочь Татьяна Васильевна Смирнова (р. 1935) — краевед, музейный работник.

Библиография 	
Основные публикации:
 Программа для собирания этнографических предметов. Кострома, 1912.
 Каменный век и курганная эпоха в Костромской губернии // Отчет КНОИМК за 1913 год. 1914. С. 74-79.
 Крестьянская изба и её резные украшения в Макарьевском уезде Костромской губернии // Труды КНОИМК. 1915. Вып. III. С. 171—178; републ.: Губернский дом (Кострома), 1997. № 3. С. 65-66.
 Отношение деревни к войне: по данным анкеты Костромского научного общества по изучению местного края // Труды КНОИМК. 1916. Вып. V. С. 83-127.
 Местонахождения железных болотных руд в Костромской губернии // Труды КНОИМК. Кострома, 1918. Вып. IX. С. 43-54
 Пункты нахождения костей крупных ледниковых ископаемых в Костромской губернии // Труды КНОИМК. 1919. Вып. XI. С. 85-93; републ.: Губернский дом (Кострома), 2007. № 6. С. 24-27
 Материалы по библиографии Костромского края // Труды КНОИМК. Кострома, 1920. Вып. XIV
 Народные похороны и причитания в Костромском крае // Труды КНОИМК. 1920. Вып. XV. С. 21-126; републ. Костромская старина. 1993. № 5. С. 10-12
 Клады, паны и разбойники // Труды КНОИМК. — Этнографические очерки Костромского края. — 1921. — Вып. XXVI. — С. 1-45; републ. Губернский дом (Кострома). 1994, № 4. С. 48-52; 1995, № 1. С. 56-58
 Потонувшие колокола // Труды КНОИМК, 1923. Вып. XXIX. С.1-4; републ.: Губернский дом (Кострома), 2007. № 6. С. 41-44
 Чорт родился (Творимая легенда) // Труды КНОИМК. 1923. Вып. XXIX. С.17-20
 Предисловие к сборнику народных песен Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губ., собранных Ф. Н. Лаговским // Труды / КНОИМК. Третий этнографический сборник. Кострома, 1923. Вып. XXIX. С. 25-26.
 Факты и цифры из жизни Костромского научного О-ва по изучению местного края за 10 лет (1912—1922) // Отчет о деятельности КНОИМК за 1922 год. 1923. С. 25-32
 Предисловие [к воспоминаниям Е. Е. Голубинского] // Труды / КНОИМК. Вып. XXX: Третий исторический сборник. Кострома, 1923. С. I—II.
 Из вопросов и фактов этнологии Костромского края // Труды / КНОИМК. Вып. XXXIII. Кострома, 1924.
 Краеведение и задачи изучения производительных сил Костромского края // Труды КНОИМК. — Вып. XXXIII: Костромской край в докладах 1-й Костромской Губернской Конференции по изучению производительных сил края. Кострома, 1924. С. 1-6
 Из вопросов и фактов этнологии Костромского края // Труды / КНОИМК. Вып. XXXIII: Костромской край в докладах 1-й Костромской Губернской Конференции по изучению производительных сил края. Кострома, 1924. С. 134—161.
 Краткий путеводитель по Костромскому музею. Кострома, 1925
 Предисловие к альбому Н. А. Калиткина «Орнамент шитья костромского полушубка» // Труды КНОИМК. Кострома, 1926. Вып. XXXVIII. С. 1-7
 Костромской государственный областной музей // Ледокол (Кострома). 1925. № 5. С.10-13; № 6-7. С.13-16
 Крестьянские земельные переделы и народные меты. Программа для собирания этнографических материалов. Кострома, 1926
 Население Костромского края в прошлом и настоящем // Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома, 1926. С. 59-90
 Школа и краеведение // В помощь просвещенцу (Кострома), 1926. № 1. С. 91-95.
 Итоги 15-летней краеведной работы в Костромском крае // Краеведение,1927. № 3
 Народные гадания в Костромском крае (очерк и тексты) // Труды / КНОИМК. Кострома,1927. Вып. XLI. С. 17-91; републ.: Народные гадания Костромского края // Губернский дом (Кострома), 2007. № 6. С. 45-48
 Вопросы для изучения быта домашнего скота. 1928
 Какие у вас употребляются пряха или гребень? Анкета для собирания этнографических материалов. Кострома, 1929
 Свайные постройки в Мисковской волости Костромского уезда // Культура и быт населения Центрального промышленного округа. М, 1929. С. 91-92
 Какие у вас строятся избы и дворы: Анкета для собирания этнографических материалов. Кострома. 1929
 Программа по изучению быта рабочих на лесосплаве. — Кострома. −1929
 Сохраняйте остатки седой старины // Борона (Кострома). 1929. № 83
 К вопросу о находках костей крупных ледниковых ископаемых в Костромском крае // Труды / Солигаличское отд-ние КНОИМК. Солигалич, 1930. Вып. IX. С. 3-15
 Горючие сланцы Северного края // Хозяйство Севера. 1933. № 3
 Соли Северного края // Хозяйство Севера. 1934. № 8
 Древнейшие поселения Зимнего берега Белого моря // Новый север 1934. № 4
 Карта главнейших месторождений полезных ископаемых Северного края. М 1:6.000.000 // Завоюем недра Севера. 1934.
 К вопросу о стекольных песках Северного края // Хозяйства Севера. 1934. № 10
 Горько-соленые воды близ д. Нигино, Холмогорского р-на // Хозяйство Севера. — 1934. № 12
 Магнитные аномалии в Северном крае // Хозяйство Севера. 1935. № 4.
 Первые рудоискатели на о. Вайгаче (историческая справка) // Звезда Севера. 1935. № 3
 Пещеры Севера // Звезда Севера. 1935. № 6
 Карта полезных ископаемых Северного края М 1:2000000 на 2-х листах. Изд. Северн. Картографического предприятия Всес. Картограф. Треста ГГТТУ. 1935
 Шантым-Прилукское месторождение свинцовых руд // Звезда Севера. 1936. № 4
 Работы Северного геологического треста // Хозяйство Севера. 1936. № 7
 Опыт организации геологического похода в Северном крае // Разведка недр. 1936. № 10
 Целестины Пинеги // Новый Север. 1937. № 2
 Обзор археологических памятников Беломорского побережья // Советская археология. 1937. Вып.4. С.169-210
 Находки костей крупных четвертичных млекопитающих в Северной области // Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. 1937. Т. V. Вып. I. С. 47-67
 Следы древнего человека в г. Архангельске // Советский Север. 1938. № 3
 К вопросу о нефти в Архангельской области и АССР Коми // Советский Север. 1938. — № 1
 Шелотские стекольные пески // Хозяйство Севера. — 1938. — № 2
 Природные минеральные воды Северного края // Труды Северного геологического Управления. — 1939. — Вып. 4. (совместно с А. А. Скоробовым)
 Материалы по библиографии геологии и полезных ископаемых Северного края (кроме полярных островов) // Труды Северного геологического Управления. — 1940. — Вып. 7
 Русское узорное тканье (костромские пояски). // Советская этнография. 1940. Вып. III. С. 92-106
 Свайные постройки Костромского района (По материалам обследования 1926 г.) // Советская этнография. 1940. Вып. IV. С. 149—167
 Костромской декоративный топорик // Советская археология. 1940. Вып. V. С. 304—305
 Предварительное сообщение о стоянке на р. Кузнечихе // Советская археология. 1940. VI. С. 289—292.
 Стоянка на р. Кузнечихе в г. Архангельске // Краткое сообщение о докладах и полевых исследованиях ИИМК. 1941. Вып. 9. С. 90-98
 Орнаментальный фриз на сосуде из стоянки Кубенино // Краткое сообщение о докладах и полевых исследованиях ИИМК. 1941. Вып. 10. С. 137—138.
 Побережье Белого моря 1936 // Археологические исследования в РСФСР. 1934—1936. — 1941. С. 5-8
 Каталог фондовых материалов Северного геологического управления // Труды Северного геологического Управления. — Архангельск, 1941. Вып. 14
 Севернорусское орудие для сбора ягод // Советская этнография. 1941. № 5. С. 149—150
 Говядиновский могильник // Советская археология. 1947. IX. С. 213—220
 От Молвитина до Буя: Из записной книжки краеведа / подгот. и предисл. В. К. Сморчкова // Губернский дом (Кострома), 1996. № 3. С. 24-32
 Город Архангельск в начале 30-х годов XX столетия. Из записок иностранца / Сост. Ю. В. Дойков. 1992. Архангельск. 96 с.; републ.: Звезда. 1997. № 11. С. 138—151. Публ. и послесловие Ю. В. Дойкова; републ.: Дойков Ю. В. Архангельские тени (по архивам ФСБ). Архангельск, 2008. — Т. I. — C. 207—238 (с предисловием и послесловием Ю. В. Дойкова); републ. (с подзаголовком «Из записок ссыльного краеведа»). 2012. Архангельск. 50 с. (публ. и предисловие В. Дойкова)
 Архангельские туеса // Живая старина. Предисловие и публ. А. М. Решетова. 2000. № 3. С. 46-48
 Народ в тюрьме (1930—1931) [Письма из тюрьмы и ссылки] // Народ в тюрьме (1930—1931); Китицына Л. С. Материалы к биографии В. И. Смирнова (1882—1941) / Сост. Т. В. Смирнова. Сергиев Посад. 2011. 224 с.; С. 11-99 — письма Смирнова В. И.; С. 100—178 — материалы к биографии Смирнова В. И.; С.196-222 — воспоминания Смирновой Т. В. о папе. С предисловиями Шмидта С. О. (С. 6-7) и Сизинцевой Л. И. (С. 8-9).
 Цветок клюквы и веточка карликовой березы. Судьбы краеведов. / Сост. Т. В. Смирнова. Сергиев Посад. 2016. 392 с.; С. 10-135 — письма, открытки и телеграммы Смирнова В. И. жене из тюрем и ссылки; С.136-167.
 Смирнов В. И. Город Архангельск в начале 30-х годов XX ст.; С. 168—199 — письма Смирнова В. И. из геологической экспедиции 1941 г.; С. 200—258 — письма Смирнова В. И. к брату М. И. Смирнову 1938—1941 гг.; С. 266—292 — републ. этнографических работ Смирнова В. И. (От Молвитина до Буя; Северорусское орудие для сбора ягод, Архангельские туеса). С предисловиями Сизинцевой Л. С. С. 6-7) и Смирновой М. А. (С. 7-9).

Литература 
 Китицына Л. С., Третьяков П. Н. Памяти Василия Ивановича Смирнова // Советская археология. — 1968. — № 4.- С. 239—243; републ.: Вестник Костромской археологической экспедиции. Кострома. — 2001. — Вып. 1. — С. 7-10
 Бочков В. Н. Подвижники Костромского краеведения: Василий Смирнов, Леонид Казаринов, Дмитрий Дементьев // Второе свидание. Глазами краеведов. — Ярославль. — 1974. — С. 42-80
 Филимонов С. Б. Эпистолярный архив В. И. Смирнова // Археографический ежегодник за 1974 год. — М., 1975.- С. 315—323
 Куратов А. А. Смирнов Василий Иванович (1882—1941) // Культура и политика в современном мире. Тезисы докладов II Соловецкого общественно-политического форума. — 1990. — Архангельск-Соловки. — С. 111—112
 Сизинцева Л. И. Василий Иванович Смирнов (1882—1941) // Отечество. М.: Отечество, 1992. Вып. 3. С. — 263—276
 Сизинцева Л. И. Субъективный фактор в деятельности краеведческой организации: В. И. Смирнов и Костромское научное общество // Научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Михаила Ивановича Смирнова. Переславль-Залесский, 28-30 сентября. Тез. докл. Переславль-Залесский, 1993. С. 29-31
 Сизинцева Л. И. Материалы о разгроме костромского краеведения в 1930—1931 гг. // Археографический ежегодник за 1991 год. М., 1994. — С.114-124; Приложения: С. 215—136. http://siz.exporus.ru/?p=89
 Сизинцева Л. И. Переписка В. И. Смирнова как источник по истории «уездного краеведения» 1920-х гг. // Мир источниковедения: Сборник в честь С. О. Шмидта. М.; Пенза, 1994.- С. 336—340
 Сизинцева Л. И. (Публикация). Вас. Смирнов. Чорт родился // Отечество. М.,1994. С. 251—258. (Послесловие С. О. Шмидта, — С. 258—259)
 Сизинцева Л. И. (Публикация) «Горит огонь священный…» Из писем И. В. Шумского В. И. Смирнову // ГД. 1995. № 4. — С.76.
 Сизинцева Л. И. Смирнов Василий Иванович // Российская музейная энциклопедия: В 2-х т.т. / Рос. ин-т культурологии М-во Российской федерации, Рос. акад. наук. Т.2. М.: Прогресс; РИПОЛ-классик, 2001. — С.192
 В. И. Смирнов и охрана памятников // Вестник Костромской археологической экспедиции. / НПЦ по использованию и охране памятников истории и культуры. Центр археологических исследований. Кострома, 2001. Вып.1. — С.11-14
 Куратов Анатолий. Судьба Василия Смирнова // Красная пристань: литературно-художественный альманах. — Архангельск. — 2001. — № 1. — С. 205—226
 Виноградова С. Г. Археологическая коллекция В. И. Смирнова в КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь» // Вестник Костромской археологической экспедиции. — 2001. — Вып. 1. — С. 22-28
 Пернетт С. Василий Иванович Смирнов как ученый и личность // Вестник Костромской археологической экспедиции. — 2001. — Вып. 1. — С. 15- 21
 Pernette Cédric. Les études régionales et le pouvoir soviétique : l’exemple de la société scientifique de Kostroma pour l’étude de la région (1912—1929) // Cahiers slaves. N° 6. Paris, 2002. — Р. 285—306
 Сизинцева Л. И. Смирнов Василий Иванович // Кострома: Историческая энциклопедия. Кострома, 2002. — С. 304—305. http://siz.exporus.ru/?p=616
 Якушкина М. М. Обзор фонда Василия Ивановича Смирнова // Труды ГИМ. М. — 2003. — Вып. 136. — С. 363—370
 Сизинцева Л. И. «Мастер науки» Василий Иванович Смирнов // Жизнь замечательных костромичей. XX век. Краеведческие очерки. — Кострома. — 2004. — С. 114—128. http://siz.exporus.ru/?p=602 
 Сизинцева Л. И. Роль В. И. Смирнова в жизни Костромского музея в 1910—1920-х гг. // Вестник Костромской археологической экспедиции. Вып.2: Материалы II научной конференции, посвященной памяти Василия Ивановича Смирнова. Кострома, 2006. — С. 5-10. http://siz.exporus.ru/?p=592 
 Pernette Cedric. Vie et mort d’une société savante russe : Vasilij Ivanovič Smirnov et la Société scientifique de Kostroma pour l’étude de la région (1912—1929) : thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’université Paris IV. Paris, 2006. 450 p.
 Мартынов А. Я. О ссыльных и «опальных» археологах и историках Архангельского Севера первых десятилетий советской власти (Н. Н. Виноградов, В. И. Смирнов, М. И. Романов) // Знаменитые люди Севера: от М. В. Ломоносова до наших дней. — Архангельск. — 2006. — С. 199—205
 Pernette C. Être académicien sous Lénine et Staline // Les académies en Europe XIX- e-XX- e siècles. Paris, 2008 .- P. 89-103
 Пернетт С. Смирнов Василий Иванович // Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск / Т.Г .Иванова, А. Л. Топорков (ред.), М.: РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Институт мировой литературы, 2010. — С. 202—207
 Сизинцева Л. И. Сергиев Посад и судьбы историков и музейщиков братьев С. И., М. И., В.И Смирновых // Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Сборник материалов VI международной конференции 29-31 октября 2008 года. Тезисы докладов VII международной конференции 23-25 сентября 2010 года. М: Ремарко, 2010. -С. 437—439. http://siz.exporus.ru/?p=526 
 Пернетт С. «Чужие среди своих»: советизация краеведческих обществ России в сталинский период // Рябининские чтения. Материалы VI научной конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2011. — С. 138—140. http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2011/1295.html
 Pernette Cédric. Les publications des sociétés savantes régionales russes et soviétiques au XXe siècle // Études corses. n° 72. juin 2011. — Р. 47-62
 " Le personnel d’une société savante russe à l’époque soviétique ", Les Sociétés savantes locales. Des hommes au service de la connaissance et de la culture, éditions du CTHS, Paris, 2011. — Р. 59-69. Consultable à l’URL : http://cths.fr/ed/edition.php?id=5335(характеристика сотрудников КНО)
 Сизинцева Л. И. В. И. Смирнов и «золотое десятилетие» костромского краеведения. Краеведение как феномен провинциальной культуры // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Омск. — 2011. — С. 489—497
 Сизинцева Л. И. В. И. Смирнов и «золотое десятилетие» костромского краеведения // Краеведение как феномен провинциальной культуры: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (Омск, 27-29 октября 2011 г.) / Омский гос. историко-краеведческий музей, Сибирский филиал ин-та культурологии, Союз краеведов России, Межд. Благотв. Фонд им. Д. С. Лихачева. Омск, 2011. — С. 489—497. http://siz.exporus.ru/?p=493 
 Сизинцева Л. И. «Разве я не народ?..» Письмо В. И. Смирнова о Н. Н. Виноградове // Современные проблемы археографии: Сб. ст. по материалам конф., проходившей в Библиотеке РАН 25-27 мая 2010 г. СПб. : БАН, 2011. — С. 317—326. http://siz.exporus.ru/?p=477 
 Дубровский А. М. Василий Иванович Смирнов: крестный путь краеведа // Русский сборник. — Брянск. — 2013. — Вып. 7. — С. 193—203.
 Дубровский А. М. В. И. Смирнов в Архангельске: действительность глазами этнографа // История: факты и символы: научно-теоретический журнал. — Елец. — 2015. — № 4.
 Дубровский А. М. В. И. Смирнов: крестный путь краеведа // Дубровский А. М. Историки 1930-х гг.: судьбы и восприятие жизни. М.: ЦИОГНИС, 2018. С. 229—267.

Архив 
 Материалы В. И. Смирнова, в том числе его эпистолярный архив (более 6000 писем), хранятся в Отделе письменных источников Государственного исторического архива, фонд 547. Часть архивных материалов опубликована:
 В. И. Смирнов. Народ в тюрьме (1930—1931) / Сост. Т. В. Смирнова. Сергиев Посад: ООО «Все для Вас Сергиев Посад», 2011;
 Цветок клюквы и веточка карликовой березы. Судьбы краеведов / Сост. Т. В. Смирнова. — Сергиев Посад: ООО Все для Вас «Подмосковье», 2016.

Отзывы 
«У В. И. Смирнова рано выявились и многообразие дарований, и широта научных интересов. Он проявил себя как разносторонний этнограф и археолог, исследователь фольклора и современного русского языка, местных природных явлений и воздействия их на развитие местных промыслов и особенностей бытового уклада, педагог и писатель, музеевед, библиограф, редактор-издатель. Когда В. И. Смирнов был отторгнут от любимой и столь удававшейся ему деятельности, он в дни пребывания в тюрьмах фиксировал характерное для тюремного обихода, для образа мысли и речи заключенных, а сосланный на Север стал выдающимся геологом-первооткрывателем полезных ископаемых и умелым систематизатором научной информации.
В. И. Смирнов был и прирождённым деловитым организатором, обладавшим и необычайной человеческой притягательностью и чувством собственного достоинства — ощущались и самоотверженная преданность своему делу и его искреннее заинтересованное уважительное отношение к людям, и подлинное самоуважение, побуждающее ответственно отдаваться работе и не допускающее навязывания другим тягостного для него — и в пережитом ранее и в переживаемом в тот момент».

Шмидт С.О. Из предисловия к книге В. И. Смирнова «Народ в тюрьме (1930—1931)»

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели 2-й Костромской гимназии
Преподаватели Костромской духовной семинарии
Музейные работники СССР
Краеведы СССР
Историки, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР